Пицек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пицек, Владимир Кондратьевич (1915—2000) — советский актёр театра и кино, заслуженный работник культуры РСФСР (1987).
 Пицек, Властимил (род. 1956) — чешский военный и политический деятель, генерал армии Вооружённых сил Чешской Республики.